Ву́лиця Одинцо́ва — радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Одинцова — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Одинцова — вулиця в Севастополі.

 Вулиця Одинцова — колишня назва вулиці Олексія Косяченка в Одесі.
 Вулиця Одинцова — колишня назва вулиці Бондаренка в Остері.
 Вулиця Одинцова — колишня назва вулиці Захисників України в Чернігові.

Вулиці, названі на честь людей